Nkr steht als Abkürzung für:
 Norwegische Krone, seit 1875 die offizielle Landeswährung Norwegens und dessen abhängiger Gebiete

NKR steht als Abkürzung für:
 Нагорно-Карабахская Республика bzw. Nagorno-Karabakh Republic, Republik Bergkarabach, ein stabilisiertes De-facto-Regime in Bergkarabach, das von der internationalen Gemeinschaft nicht anerkannt wird
 Nationaler Normenkontrollrat, deutsches Gremium zum Bürokratieabbau
 Neues Kommunales Rechnungswesen, in Niedersachsen werden alle Bestrebungen zusammengefasst, die bisher nach dem Prinzip der Kameralistik geführten Finanzhaushalte der Kommunen (Landkreise, Städte und Gemeinden) auf das Prinzip der Doppik umzustellen, siehe Neues kommunales Finanzmanagement
 NKR, Rufzeichen des ungerichteten Funkfeuers Neckar, siehe Liste der ungerichteten Funkfeuer (NDBs)
 Norddeutsches Knochenmark- und Stammzellspenderregister gGmbH, siehe Zentrales Knochenmarkspender-Register Deutschland

Abkürzung